Grundfärg kan syfta på:

Målning 
 Grundfärg – en färg som läggs på som det första av flera färgskikt

Färgteori 
 Primärfärg – en av de färger man utgår från vid additiv eller subtraktiv färgblandning
 Elementarfärg – en av de sex rena färgerna vitt W, svart S, gult Y, rött R, blått B och grönt G i Natural Colour System

Se även 
 Färg
 Additiv färgblandning
 Subtraktiv färgblandning
 Hästfärg
Färglära